Шастін — російське прізвище. Відомі носії:

 Шастін Євген Євгенович (1960) — радянський і український хокеїст, крайній нападник.
 Шастін Єгор Євгенович (1982) — російський хокеїст, нападник.